Шла́дминг () — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лицен. Население составляет 4454 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 10,3 км². Знаменитый лыжный курортный посёлок.Официальный код — 61 242.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Юрген Винтер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 местный список: 3 места.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.
   Города-побратимы:
 Феллетен, Франция с 1960 года
 Ветцлар, Германия с 1974 года
 Фурано, Япония с 1977 года

Спорт 
Шладминг является популярным горнолыжным курортом, местом проведения этапов Кубка мира по горным лыжам. В 1982 году здесь проходил 27-й чемпионат мира по горнолыжному спорту. С 4 по 17 февраля 2013 года здесь прошёл 42-й чемпионат мира по горнолыжному спорту.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Pictures of Schladming and informations in English language

Шладминг